Amgoe (plaats), een dorp in de Russische kraj Primorje
 Amgoe (rivier), een riviertje waaraan deze plaats ligt
 AmGOe, de Russische afkorting voor de Staatsuniversiteit van de Amoer in de stad Blagovesjtsjensk (oblast Amoer)